Вага́н Мясни́кович Затикя́н (; 22 октября 1956, село Ломатурцх, Ахалкалаки — 8 октября 1999, Ереван) — бывший депутат парламента Армении.

 1977—1982 — Армянский государственный институт физической культуры. Тренер по борьбе. Заслуженный тренер Армении (1995).
 1973—1975 — был тренером школы по вольной борьбе.
 1975—1977 — служил в советской армии.
 1977—1979 — работал тренером в клубе «Ануш».
 1979—1991 — рабочий в Ереванском полиграфическом комбинате.
 С 1991 — председатель Шаумяновского райсовета Еревана.
 1992—1997 — был председателем федерации борьбы Армении.
 1996—1999 — глава общины Малатия-Себастия Еревана.
 1995—1999 — депутат парламента Армении. Член фракции «Республика», а затем руководитель депутатской группы «Еркрапа».
 30 мая 1999 — избран депутатом парламента. Член постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам. Член партии «РПА.

Тренеры по борьбе
Депутаты Национального собрания Армении
Члены Республиканской партии Армении